Пархо́во (, ) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бытувский повят, Поморское воеводство. Население — 3392 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бытув
 Гмина Чарна-Домбрувка
 Гмина Липуш
 Гмина Сераковице
 Гмина Студзенице
 Гмина Суленчино

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Поморского воеводства